Brahe steht für:

 Brahe (Adelsgeschlecht), ein dänisches und ein schwedisches Adelsgeschlecht
 Brahe, deutscher Name des Flusses Brda in Polen
 Brahe (Exoplanet), Eigenname des Exoplaneten 55 Cancri c
 Per Brahe (Schiff, 1908), ein Dampfschiff
 Tycho-Brahe-Preis der Europäischen Astronomischen Gesellschaft 

Brahe ist der Familienname folgender Personen:
 Ebba Brahe (1596–1674), schwedische Hofdame und Geschäftsfrau
 Joakim Brahe († 1520), schwedischer Adliger und Reichsrat
 Magnus Fredrik Brahe (1756–1826), schwedischer Graf
 Margareta Brahe (1603–1669), schwedische Gräfin, Prinzessin von Hessen-Homburg

 Sophie Brahe (1559–1643), dänische Astronomin